Michail Golizyn () ist der Name folgender Personen:
 Michail Wladimirowitsch Golizyn (1926–2015), russischer Geologe